Miguel Torres kan syfta på

 Miguel Torres – en pseudonym för Helge Roundquist (1907-1983) svensk populärmusikkompositör
 Miguel Torres Jr (född 1941) spansk vinmakare
 Miguel Torres Gómez (född 1986) spansk fotbollsspelare